Ону́фрів — українське прізвище.

Персоналії 
 Онуфрів Олена Іванівна — українська художниця.
 Онуфрів Софія — українська перекладачка з німецької й на німецьку, менеджер культурних проектів.
 Марта Онуфрів — українсько-канадська журналістка і поетеса.
 Онуфрів Соломія Тарасівна — українська журналістка, викладач Львівського університету.

Прізвища на -ів
Українські прізвища